

Događaji
 Na izraelskom prijestolu Jeroboam nasljeđuje kralja kralja Joaša.

Rođenja

Smrti